Podgora – miasto w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej

 W Bośni i Hercegowinie
 Podgora – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie środkowobośniackim, w gminie Fojnica
 Podgora – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie tuzlańskim, w gminie Sapna
 Podgora – wieś w Federacji Bośni i Hercegowiny, w kantonie zenicko-dobojskim, w gminie Breza
 Podgora – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Lopare
 Podgora – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Milići

 W Chorwacji
 Podgora – wieś w żupanii dubrownicko-neretwiańskiej, w gminie Dubrovačko primorje
 Podgora – wieś w żupanii krapińsko-zagorskiej, w gminie Kumrovec

 W Czarnogórze
 Podgora – wieś w gminie Žabljak

 W Słowenii
 Podgora (gmina Dobrepolje)
 Podgora (gmina Gorenja vas-Poljane)
 Podgora (gmina Ravne na Koroškem)
 Podgora (gmina Šmartno ob Paki)
 Podgora (gmina Straža)
oraz

 Podgora pri Dolskem
 Podgora pri Ložu
 Podgora pri Zlatem Polju
 Dolenja Podgora
 Gorenja Podgora